Dethan est le nom de famille de :
 Georges Dethan, auteur de "Mazarin et ses amis",
 Georges Auguste Dethan (1869 - 1945), en littérature,
 Isabelle Dethan (née en 1967), dans la bande dessinée.

Articles connexes 
 Marie-Thérèse Dethan-Roullet, femme-peintre française.